Friedrich Hielscher (1902-1990) – scrittore e filosofo tedesco
 Liane Hielscher (1935-2000) – attrice tedesca
 Margot Hielscher (1919-2017) – cantante e attrice tedesca
 Ulf Hielscher (1967) – bobbista tedesco